Oceanografija je veda o življenju  v morju in oceanu. Proučuje pojave in procese, ki potekajo v morskem okolju, ter njihove vplive na organizme, pa tudi povezave in odvisnosti med njimi. Oceanobiologija preučuje tudi odvisnosti med vodnim okoljem in zemeljsko skorjo ter atmosfero. Morje (ali ocean) raziskuje z vseh vidikov: fizikalnih (pojavi morskih tokov  in plimovanj), kemičnih (saliniteta), geoloških (mineralno bogastvo morske vode) ter geomorfoloških (oblikovanosti dna). Oceanobiologija preučuje vlogo morja in oceanov pri oblikovanju podnebja in njihovo vlogo v biogeokemičnih ciklih.

Ekologija